Луис Рамон «Йори Бой» Кампас Медина (); 6 августа 1971, Навохоа, Мексика) — мексиканский боксёр. Чемпион мира в 1-й средней весовой категории (IBF, 1997—1998).

Биография 
Родился 6 августа 1971 года в мексиканском городе Навохоа, штат Сонора. Своё прозвище, «Йори Бой» (, «белый парень»), получил из-за светлых волос.

Боксом начал заниматься в 12 лет.

Тренировался в Три-Форкс, Монтана, США. Тренер и менеджер — Джо Диас.

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге 11 июля 1987 года в возрасте 15 лет. Одержал победу нокаутом в 1-м раунде.

16 февраля 1994 года нокаутировал во 2-м раунде экс-чемпиона мира в полусреднем весе мексиканца .

Чемпионский бой с Феликсом Тринидадом 
17 сентября 1994 года встретился с чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBF не имеющим поражений пуэрториканцем Феликсом Тринидадом. Проиграл нокаутом в 4-м раунде.

7 августа 1995 года нокаутировал в 3-м раунде экс-чемпиона мира в полусреднем весе мексиканца .

Чемпионский бой с Хосе Луисом Лопесом 
6 октября 1996 года встретился с чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO мексиканцем . Потерпел досрочное поражение — отказался от продолжения боя после 5-го раунда.

Чемпионский бой с Раулем Маркесом 
6 декабря 1997 года встретился с чемпионом мира в 1-м среднем весе по версии IBF не имеющим поражений американцем Раулем Маркесом. Одержал победу нокаутом в 8-м раунде.

Защиты титула (1998) 
23 марта 1998 года досрочно победил американца Энтони Стивенса.

5 июня 1998 года нокаутировал в 11-м раунде мексиканца Педро Ортегу.

18 сентября 1998 года досрочно победил американца Ларри Барнса.

Потеря титула в бою с Фернандо Варгасом 
12 декабря 1998 года потерпел досрочное поражение от американца Фернандо Варгаса и потерял титул.

Чемпионский бой с Даниэлем Сантосом 
16 марта 2002 года встретился с экс-чемпионом мира в полусреднем весе пуэрториканцем Даниэлем Сантосом. На кону стоял вакантный титул чемпиона мира в 1-м среднем весе по версии WBO. Проиграл нокаутом в 11-м раунде.

Чемпионский бой с Оскаром Де Ла Хойей 
3 мая 2003 года встретился с чемпионом мира в 1-м среднем весе по версиям WBC и WBA американцем Оскаром Де Ла Хойей. Проиграл нокаутом в 7-м раунде.

21 июня 2008 года проиграл нокаутом в 1-м раунде экс-чемпиону мира в 1-м среднем весе мексиканцу .

9 мая 2009 года встретился с экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях пуэрториканцем Эктором Камачо. Поединок завершился вничью.

Титулы и достижения

Региональные и второстепенные 
 Чемпион Мексики в полусреднем весе (1991—1992).
 Обладатель титула NABF в полусреднем весе (1992).
 Обладатель титула WBO NABO в 1-м среднем весе (1995).
 Обладатель титула WBO NABO в полусреднем весе (1995—1996).
 Чемпион мира в 1-м среднем весе по версии IBA (2004).
 Обладатель титула WBC Mundo Hispano в среднем весе (2004—2005).
 Обладатель титула IBA Americas в 1-м среднем весе (2007).
 Обладатель титула WBA Fedelatin в среднем весе (2011).

Мировые 
 Чемпион мира в 1-м среднем весе по версии IBF (1997—1998).

Семья 
Женат. Супругу зовут Мейбл. У пары трое детей.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Мексики
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Чемпионы Международной боксёрской федерации